Limeux (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Limeux (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia